est la formule brute de plusieurs isomères :

 capsanthine, numéro CAS 
 anthéraxanthine, numéro CAS 
 flavoxanthine, numéro CAS